Такмичења у слободном скијању на Зимским олимпијским играма 2018 на програму је од 9. до 23. фебруара. Такмичење се одвија у Бокванг финикс парку. На програму је по пет дисциплина у мушкој и женској конкуренцији.

Распоред такмичења 
Распоред такмичења у свих десет дисциплина.

Напомена: комплетна сатница је по локалном времену (УТЦ+9)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Зимске олимпијске игре 2018.
 Слободно скијање на Зимским олимпијским играма

Извори

Спољашње везе 

 Такмичења у слободном скијању на сајту МОК-а, ЗОИ 2018.

2018
Слободно скијање на Зимским олимпијским играма